Дербе́невская — топоним:

 Дербеневская — нереализованная станция Московского метрополитена.
 Дербе́невская (бывш. Москва-Товарная-Павелецкая) — остановочный пункт на Павелецком направлении Московской железной дороги в Москве.
 Дербеневская улица — улица в Даниловском районе Москвы.
 Дербеневская набережная — набережная Москвы-реки в Даниловском районе Москвы.

См. также 
 Новодербеновский
 Стародербеновский